Rohrsen steht für:
 Rohrsen, Gemeinde in Niedersachsen
 Rohrsen (Bad Münder am Deister), Ortsteil der Stadt Bad Münder, Niedersachsen
 Rohrsen (Hameln), Ortsteil der Stadt Hameln, Niedersachsen

Rohrsen ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Rohrsen (* 1942), Anglist, Kulturwissenschaftler und Teeexperte